200 богатейших бизнесменов России — 2021 — рейтинг, составленный и опубликованный российской версией журнала Forbes в 2021 году. Суммарная оценка 200 предпринимателей поставила рекорд в истории рейтинга — $663 млрд, а совокупное состояние участников списка за год выросло на $207 млрд. Минимальный капитал для вхождения в рейтинг — состояние $550 млн.

В списке Forbes лидирует Алексей Мордашов с семейным состоянием в $29,1 млрд, больше всего за год увеличилось состояние Павла Дурова — на $13,8 млрд. В рейтинг в 2021 году впервые вошли 13 предпринимателей.

Методика 
В список включены предприниматели с российским гражданством, они отранжированы по стоимости принадлежащих им активов (акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости), а также личного имущества и др. Цена публичных компаний зафиксирована по состоянию на 5 марта 2021 года, для непубличных компаний произведена оценка на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале и сравнении с похожими публичными компаниями.

Также редакция Forbes приписывала предпринимателям активы членов семьи, если родственники не принимали деятельного участия в их управлении. Традиционно в рейтинг не включены госслужащие.

Участники

Примечания

Ссылки 
 200 богатейших российских бизнесменов. Рейтинг Forbes

Россия
 
Россия